Als  (engl., kurz TICC, früher ) bezeichnet man bei mit der Massenspektrometrie gekoppelten Chromatographieverfahren ein Chromatogramm dargestellt durch ein Diagramm des Gesamtionenstrom gegen die Retentionszeit.

Einzelnachweise 

Chromatographie
Massenspektrometrie